Сезон 2007 стал для ПФК ЦСКА 16-м в Высшем дивизионе России. Этот сезон клуб провел хуже, чем предыдущий, взяв из трофеев только Суперкубок России, в котором был обыгран вечный соперник "красно-синих" московский "Спартак" со счетом 4:2 (дубль Жо, голы Вагнера Лава и Сергея Игнашевича).

В чемпионате клуб занял 3-е место, пропустив вперед «Зенит» и «Спартак». 

В Кубке России 2006/2007 клуб дошел 1/8 финала, вылетев от «Крыльев Советов», однако в Кубке России 2007/2008 клуб выиграл все игры, проходившие в 2007 году.

В Кубке УЕФА 2006/2007 клуб вылетел на стадии 1/16 финала от «Маккаби» Тель-Авив. 

Первое место в прошлом сезоне позволило клубу участвовать в групповом этапе Лиге чемпионов 2007/2008. В итоге клуб занял последнее место в группе с Интером, ПСВ и Фенербахче, проиграв 5 раз и 1 раз сыграв вничью.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима 

Убытки:9.650.000

Лето 

Убытки:6.200.000

Ушли из клуба

Зима 

Прибыль:4.950.000

Лето 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль:0

Общие убытки:15.850.000

Общая прибыль:4.950.000

Разница:10.900.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

* ФК «Москва» получил возможность выступить в Кубке УЕФА 2008/2009 в результате победы ЦСКА в Кубке России 2007/2008, «Сатурн» при этом стал участником Кубка Интертото 2008.

Кубок России 2006/07

1/8 финала

Кубок России 2007/08

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала 
Матч 1/2 финала прошел в 2008 году

Суперкубок России 2007

Кубок УЕФА 2006/07

1/16 финала

Лига чемпионов 2007/08

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

2007
ЦСКА Москва